Mr. Jones puede referirse a:
Cine
 Mr. Jones, película de 1993 dirigida por Mike Figgis.
 Mr. Jones, película de 2013 dirigida por Karl Mueller.
 Mr. Jones, película de 2019 dirigida por Agnieszka Holland.
Música
"Mr. Jones", canción de la banda de rock alternativo Counting Crows.